Марселино Круз има више значења:

 Марселино Круз (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марселино Круз (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику